Minbosius är ett släkte av spindeldjur. Minbosius ingår i familjen Thelyphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gisselskorpioner
Minbosius